

Dél-Ausztrália

Heard-sziget

Lord Howe szigetcsoport és McDonald-szigetek

Nyugat-Ausztrália 
Nyugat-Ausztráliában nincsenek kialudt vagy szunnyadó vulkánok, de van számos kialudt, és vannak geológiai bizonyítékok több másik létezésére. 19 kicsi, kialudt vulkán van a Fitzroy folyó völgyében, a Kimberley-régióban.

Ez az aktív és kialudt vulkánok listája:

Queensland

Tasmán-tenger

Új-Dél-Wales

Victoria

További vulkánok

Kapcsolódó szócikkek 
Tűzhányó

További információk
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program 

Ausztrália és Óceánia vulkánjai
Vulkánok listái